Topeka, capital de l'estat de Kansas als Estats Units.
 Topeka (Illinois)
 Topeka (Indiana)
 Notropis topeka, espècie de peix de la família dels ciprínids.